Anne Herbert, condesa de Pembroke, baronesa Herbert de Cardiff (15 de junio de 1515– 20 de febrero de 1552), fue la dama de compañía de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra y de su hija, María I de Inglaterra. Era la hermana mayor de la sexta esposa, Catalina Parr.

Primeros años 
Anne nació el 15 de junio de 1515. Era hija de Sir Thomas Parr y Maud Green. Era la hija menor de cinco hermanos, siendo sus hermanos mayores Catalina y William, marqués de Northampton. En 1517, cuando tenía dos años, su padre murió de unas fiebres, dejando a su madre de veinticinco años viuda, embarazada y abrumada con las obligaciones como tutora de sus hijos. Maud Green era dama y confidente de la reina Catalina de Aragón. Maud también dirigía la escuela de la corte donde se enseñaba a las hijas de los nobles, incluidas Catalina y Anne. Fueron educadas por el afamado humanista Joan Lluís Vives, quien era el tutor principal de dicha escuela. Anne aprendió francés, latín, filosofía, teología, y los clásicos. Maud Green ya había enseñado a sus hijos a leer y escribir de pequeños. La propia Anne dijo más tarde que su educación en el hogar se basó en el sistema de Sir Thomas Moro, donde hombres y mujeres eran educados juntos. Este fue el caso de los Parr hasta que, en 1525, su hermano William se unió a la casa del duque de Richmond.

Vida en la corte 
En algún momento de 1528, Maud Grren consiguió para su hija, de trece años, el cargo de dama de la reina Catalina de Aragón. En este momento, Enrique VIII obtuvo la guarda de Anne. Cuando la reina cayó y fue suplantada por Ana Bolena, Anne continuó en su puesto. Por influencia de la reina Ana, Anne se convirtió en una ardiente seguidora de la Nueva Fe. Después de la caída de Ana Bolena, Anne pasó a servir a Juana Seymour. Anne Parr sirvió a todas las reinas de Enrique VIII en la segunda mitad de la década de 1530, y sería una de las pocas personas en servir a las sus seis esposas. Estuvo presente en el bautizo del príncipe Eduardo el 15 de octubre de 1537, y formó parte del cortejo fúnebre de la reina Juana.

Cuándo el rey Enrique desposó a Ana de Cléveris, Anne recuperó su posición como dama, la cual mantuvo con Catalina Howard. Tras el arresto de la reina Catalina por adulterio, Anne Parr fue la encargada de custodiar las joyas de la reina.

Matrimonio 

En febrero de 1538, Anne se casó con Sir William Herbert, Esquire of the Body. Era el hijo de Sir Richard Herbert, hijo ilegítimo de William Herbert, I conde de Pembroke. Es probable que Anne y William se conocieran en la corte. Se desconoce si fue un matrimonio por amor, pero las dos hermanas Parr terminaron desposadas con hombres de acción ligeramente cuestionables. Debido al interés del rey en Catalina, los Herbert recibieron diversas propiedades: la abadía de Wilton, en Wiltshire (derribado en 1540 para construir Wilton House); Remesbury, al norte Wiltshire; y el castillo de Cardiff. También poseían el castillo de Baynard, su residencia de Londres. Anne tuvo tres hijos con su marido: Henry, que sucedió a su padre; Edward. Para el nacimiento de su segundo hijo, la hermana de Anne les prestó su mansión de Hanworth, Middlesex. Después del alumbramiento, Anne visitó a Lady Hertford, quien también acababa de dar a luz, en Syon House, cerca de Richmond. En agosto, la reina envió una barca para traer a Anne por el río desde Syon hasta Westminster.

Hermana de la reina 
Anne Parr fue testigo en la boda del rey Enrique y su hermana, celebrada en Hampton Court el 12 de julio de 1543. En septiembre de 1544, William Herbert fue nombrado caballero en el sitio de Boulogne, durante la campaña contra Francia. Anne lideraba las damas de compañía de su hermana, con quien era muy cercana. También formaba parte del círculo de protestantes que rodeaba a la nueva reina. En 1546, su amiga protestante Anne Askew fue arrestada por herejía. Los opositores a la reina intentaron conseguir una confesión de Askew en la que acusara del mismo delito a la reina, su hermana y otras mujeres. Askew había gozado con la cercanía de Catalina y otras personas de su entorno. Stephen Gardiner, obispo de Winchester; Thomas Wriothesley; y Richard Rich estuvieron implicados en el interrogatorio. Sospechaban en particular de: Anne Parr; la reina Catalina; Catherine Willoughby; Anne Stanhope; y Anne Calthorpe, condesa de Sussex. Gardiner y Wriothesley obtuvieron el permiso del rey para arrestar a la reina e interrogarla acerca de sus creencias religiosas.

Catherine visitó al rey en su recámara y lo convenció de que sus conversaciones sobre religión solo intentaban distraerlo del dolor de su pierna ulcerosa. Enrique se apaciguó, y se reconcilió con la reina antes de que fuera arrestada. El 28 de enero de 1547, el rey murió. Tras enviudar, la reina se retiró a sus casa de Chelsea, acompañada por su hermana Anne y su sobrino Edward. William Herbert fue nombrado uno del nuevo rey, Eduardo VI. Poco tiempo después Catalina se casó con Thomas Seymor, Lord Sudeley, Lord Almirante de Inglaterra, quien era tío del rey Eduardo. En septiembre de 1548, tras el nacimiento de su hija, Mary Seymour, Catalina Parr murió de fiebre puerperal.

Vida posterior 
El 10 de octubre de 1551, el marido de Anne obtuvo la baronía Herbert de Cardiff, y el 11 de octubre de 1551, se le concedió el condado de Pembroke. En 1553, recibió los estados de Wiltshire, pertenecientes al duque de Somerset hasta que este cayó en desgracia. Entre las propiedades adquiridas figuraban Ramsbury, una nueva mansión en Bedwin Broil y un extenso bosque en la frontera de New Forest. Lord y Lady Herbert habían sido amigos de Somerset hasta su caída en desgracia. Herbert también recibió el castillo y los jardines de Wardour, y algunas tierras en Winchester, propiedades de Sir Thomas Arundell. Posteriormente, Herbert aumentaría su riqueza vendiéndole a los Arundell su antiguo castillo.

Anne murió el 20 de febrero de 1552. En el momento de su muerte, era dama de Lady Mary, futura María I de Inglaterra. William se casó por segunda vez con Anne Talbot, pero el matrimonio no tuvo descendencia. A través de sus hijos, Anne tiene muchos descendientes, incluyendo los actuales condes de Pembroke, Montogmery y Carnarvon.

Anne fue enterrada el 28 de febrero de 1552, en la Antigua Catedral de San Pablo, Londres, al lado de su antepasado Juan de Gante, duque de Lancaster. Su marido murió el 17 de marzo de 1570, siendo enterrado junto a su esposa por deseo propio. La inscripción funeraria de Anne la describe como «una mujer de fe, una mujer de gran piedad y discreción».

Descendencia 
Anne Parr y William Herbert tuvieron tres hijos:

 Henry Herbert, II conde de Pembroke (c. 1539–1601). Se casó l 21 de mayo de 1553, con Catalina Grey. El matrimonio fue anulado en 1554. Su segunda mujer fue Catherine  Talbot, hija de George Talbot, VI conde de Shrewsbury. Su tercera mujer fue Mary Sidney, con quien tuvo a los futuros condes de Pembroke, William y Philip.
 Sir Edward Herbert (1547–1595), casado con Mary Stanley, con quien tuvo descendencia, incluido William Herbert, I barón Powis.
 Lady Anne Herbert (1550–1592), casada con Francis, Lord Talbot, hijo de George Talbot, VI conde de Shrewsbury. No tuvieron descendencia.

Ancestros

Representaciones en la ficción 

 Anne Parr (Lady Herbert) fue interpretada por la actriz irlandesa Suzy Lawlor en la cuarta y última temporada de Los Tudor. En la serie, es dama de compañía de Catalina Howard (interpretada por Tamzin Merchant) y su hermana Catalina Parr (interpretada por Joely Richardson).

Referencias 

  google books preview

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Inglesas del siglo XVI
Fallecidos en 1552
Nacidos en 1515
Condesas de Inglaterra
Familia Parr
Damas de compañía de Inglaterra